Plaats in Indonesië
 Majakerta (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Majakerta (Majalaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java